Hans Lemming er navnet på flere personer:

 Hans Lemming (præst) (1707-1788) – dansk præst
 Hans Lemming (søofficer) (1759-1829) – dansk søofficer